Филип Виденов (; род. , Русе, Болгария) — болгарский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Филип Виденов является одним из самых известных болгарских баскетболистов, имеющий огромный опыт выступления за различные европейские клубы, а также за национальную сборную.

Виденов родился 12 июня 1980 года в болгарском городе Русе. С 1999 по 2003 год защитник выступал за команду американского университета Западного Кентукки. Затем болгарин перебрался в Европу. Первым европейским клубом в карьере Виденова стал хорватский «Сплит». В послужном списке защитника значатся такие известные клубы, как французский «Нанси», испанский «Реал» (Мадрид), сербская «Црвена звезда» и польский «Проком». В России выступал за «Нижний Новгород» и «Красные Крылья».

Достижения 
  Чемпион Болгарии: 2015/2016
  Чемпион Польши: 2010/2011
  Обладатель Суперкубка Польши: 2011

Баскетболисты Болгарии
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Гранада»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Проком»
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Левски»
Игроки БК «Лукойл Академик»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Берое»
Игроки сборной Болгарии по баскетболу